Балетный фрагмент в опере — балетный акт или балетная картина в операх.

Традиционная постановка балетного действия в академических театрах, где оперное и балетное искусства придают целостному действию красоту и насыщенность, приобрела самостоятельное значение и стала отдельным спектаклем, например балетный акт «Половецкие пляски» или балетная картина «Вальпургиева ночь».
Балет, опера и симфония могут быть соединены в едином драматургическом действии.
В то же время, эти виды искусства могут сочетаться на сцене, дополняя друг друга, и могут существовать отдельно, например концертное исполнение симфоническим оркестром музыки Бородина, без участия балета..

Самое значительное использование балета в опере — «Немая из Портичи» Обера: на протяжении всего произведения балерина исполняет роль немой главной героини.

Знаменитые постановки в операх «Роберт-Дьявол» Джакомо Мейербера, «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») и «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Фауст» Шарля Гуно стали неотъемлемой частью драматургии общего действа.

Половецкие пляски 

«Половецкие пляски» — балетный акт 2-го действия оперы «Князь Игорь» русского композитора А. П. Бородина, премьера которой состоялась 23 октября (4 ноября) 1890 года в Мариинском театре.

В своё время, на удивительные по красоте и мелодичности арии «Улетай на крыльях ветра» хореографическое действие поставили:
 Лев Иванов () в Мариинском театре;
 Михаил Фокин () в театре Шатле и в Мариинском театре ();
 Александр Горский () в Большом театре;
 Касьян Голейзовский () в Большом театре;
 Игорь Моисеев () в (:en:Palais des Sports) в Париже.

Сюжет 
Половецкий стан. Вечер. Девушки-половчанки танцуют и поют песню, в которой сравнивают цветок, жаждущий влаги, с девушкой, надеющейся на свидание с любимым. Хан Кончак предлагает пленённому князю Игорю свободу в обмен на обещание не поднимать на него меча. Но Игорь честно говорит, что если хан отпустит его, он тут же соберёт полки и ударит вновь. Кончак сожалеет, что они с Игорем не союзники, и зовёт пленников и пленниц, чтобы те повеселили их.
Начинается сцена «Половецкие пляски» с танца девушки — пленницы и хора («Улетай на крыльях ветра»).
Затем начинается общая пляска половцев. Действие завершается общей кульминационной пляской.

Вальпургиева ночь 

«Вальпургиева ночь» — 4-е действие, вторая картина из оперы «Фауст» Шарля Гуно, премьера которой состоялась в «Театре лирик» (Théatre-Lyrique) 19 марта 1859 года;
 В окончательной редакции в «Гранд-Опера» 3 марта 1869 года, в Париже.
 Позже, в 1869 году, в Королевском Театре Оперы (Théâtre de l’Académie Royale de Musique), была добавлена балетная сцена — «Вальпургиева ночь», благодаря которой опера приобрела успех.

По германскому народному поверью в ночь с 30 апреля на 1 мая происходит «шабаш» ведьм, которые собираются в эту ночь вокруг своего повелителя, Сатаны, на высокой, недоступной горе Брокен, где и справляют свой ежегодный праздник.

Балет «Вальпургиева ночь» — Шарля Гуно в опере «Фауст» создал необыкновенно яркую по музыкальному языку, колоритную хореографическую картину «Вальпургиева ночь», которая на многих балетных сценах мира обрела самостоятельную жизнь как одноактный балет.

Исполнители 
Замечательными исполнительницами партии Вакханки были Майя Плисецкая,Раиса Стручкова,Ольга Лепешинская,

Алла Шелест и Е. С. Максимова; Вакха — Марис Лиепа.

Постановки 
  — балетмейстер Л. М. Лавровский постановил балет на сцене Большого театра.
 1976 — 1978 — А. М. Плисецкий перенёс хореографическую версию балета в Театр Колон в Буэнос-Айресе.
  — балетмейстер М. Л. Лавровский поставил балет в театре Станиславского.

«Танец персидок» 
«Танец персидок» — 4-е действие, первая картина оперы «Хованщина» М. Мусоргского, завершённой Н. А. Римским-Корсаковым

 Первая постановка — в Санкт-Петербурге осуществлена силами любителей (в зале Кононова), 9 февраля 1886 года,
 вторая — в Москве — Частная опера (Шаляпин — Досифей), 12 ноября 1897 года.

Первая картина четвёртого акта 
Богато обставленная трапезная палата в хоромах князя Ивана Хованского в его имении. Князь Хованский за обеденным столом. Клеврет князя Голицына предупреждает его об опасности. Князь разгневан и удивлён: кто может грозить ему в его имении? Он требует, чтобы ему подали мёду, и приказывает девушкам-персидкам плясать для него. Исполняется балетный номер в восточном стиле.

Литература 
 Энциклопедия «Русский балет». Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия». Издательство «Согласие». «Половецкие пляски» — стр. 365. «Вальпургиева ночь» — стр. 195.
 Книга «Большой Театр СССР». Государственное Музыкальное Издательство, Москва, 1958. «Князь Игорь»-стр. 57 ; «Иван Сусанин»- стр. 31; «Хованщина» — стр. 70

Использование музыки 
 На чемпионате Европы в Великобритании Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв выбрали музыку из «Вальпургиевой ночи» для произвольной программы и взяли второе место, 28 января 2012 года.
 В сезоне 2006/2007 Оксана Домнина и Максим Шабалин поставили произвольный танец на музыку «Половецких плясок» Бородина.

Из истории 
Первоначально балет как вид театрального искусства не существовал самостоятельно, а служил дополнением, часто для перебивки действия в опере, опередившей балет в развитии, или действом для внимания зрителей на время, пока менялись декорации. Балетные фрагменты в операх были обычным явлением. Танцоры выступали в масках, а их танец, обычно бессодержательный, не имевший никакого отношения к разворачивающейся интриге основного представления (живые скульптуры или «живые пирамиды»), был отвлекающим танцевальным дивертисментом.  В 17 веке балет именно в значении вводного танца неоднократно использовал в своих пьесах Мольер. Постепенно значение балета росло, к середине 18 столетия пантомимой даже порой стали замещать какую-нибудь оперную арию, но это все ещё были вставные номера. И так продолжалось до балетных реформ Ж.-Ж. Новерра, ставшего основателем современного цельного балетного сюжетного спектакля. Первым в истории полным сюжетным балетом, состоящим из пантомимических сцен наравне с танцевальными, стал балет «Ясон и Медея» на музыку Ж.-Ж. Родольфа, поставленный Новерром в Штутгарте в 1763 году.

При этом балет не утратил и своей вспомогательной функции в оперных постановках, даже наоборот: развил её, превратив танец в оперном спектакле в канву общего сюжета. И во многих современных оперных спектаклях часто используются вводные балетные сцены.

Примечания 

Терминология в балете
Жанры оперы